

Космические аппараты 
 Telstar — американский искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту 10 июля 1962. Первый активный спутник связи;
 Telstar 11N — спутник связи выведенный на орбиту в 2009 году;
 Telstar 14 — спутник связи выведенный на орбиту в 2004 году;
 Telstar 14R — спутник связи выведенный на орбиту в 2011 году;
 Telstar 19V — спутник связи выведенный на орбиту в 2018 году.

Футбольные мячи 
 Adidas Telstar — официальный мяч чемпионата мира по футболу 1970 и 1974 годов
 Adidas Telstar 18 — официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

Другое 
 Telstar Electronic Studios — производитель компьютерных игр
 Ford Telstar — автомобиль компании Форд